Кальс-ам-Гросглоккнер, Кальс () — община в Австрии, в федеральной земле Тироль. Расположена в долине Кальс, у подножия горы Гросглоккнер, которая является самой высокой горой Австрии (высота 3798 м над уровнем моря).

Входит в состав округа Лиенц. . Идентификационный код — 7 07 12.

Фотогалерея

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Николаус Унтервегер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 13 мест.

Распределение мест:
 Партия Ortbauernschaft Kals занимает 5 мест;
 Партия AAB занимает 3 места;
 местный список: 3 места;
 независимые: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля